Альметьевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Альметьевское сельское поселение — в Альметьевском районе Республики Татарстан.
 Альметьевское сельское поселение — в Елабужском районе Республики Татарстан.
 Альметьевское сельское поселение — в Сармановском районе Республики Татарстан.